Limba noastră («Наша мова») — пісня, яка стала у 1994 році національним гімном Республіки Молдова, офіційно затверджена в статусі 17 серпня 1995 року. У 1991—1994 роках гімном Молдови слугував гімн Румунії «Deșteaptă-te, române!» («Прокинься, румуне!»).

Слова гімну належать Алексею Матеєвичу (1888-1917), а музику до гімну створив Алєксандру Кристя (1890-1942), аранжування — Валентин Динга. Вірш Матеєвича має дванадцять строф, з яких у гімні використані лише п'ять. Їх виділено жирним шрифтом.

У фокусі гімну, написаного у романтичному стилі — мова. Гімн закликає громадян плекати та оберігати рідну мову. Вірш не посилається прямо на мову, він лише поетично зветься «Наша мова»

Див. також 
 Герб Молдови
 Прапор Молдови

Посилання 
 Офіційна сторінка гімну на сайті Президента Молдови
 Аудіо версія гімну (Real Player) 
 Гімн Молдови у виконанні оркестру ВМС США

Національні символи Молдови
Молдова
Молдова
Музика Молдови